Карменси́та:
 Карменсита (:en:Carmencita; 1868—1910) — испанская танцовщица. 
 «Карменсита» — фильм, в котором заснят танец Карменситы (США, 1894).